HMS Mars ha sido el nombre utilizado por siete buques de la Marina Real Británica. Otros dos estuvieron designados para portar dicho nombre, pero uno fue cancelado y otro renombrado antes de su botadura:

  fue un navío holandés de 50 cañones capturado en 1665, durante la Segunda Guerra anglo-neerlandesa, y vendido en 1667.
 , fue un navío de línea, originalmente francés, de 64 cañones, capturado por el HMS Nottingham cerca de Cape Clear (Irlanda) en 1746. Se hundió en 1755 cerca de Halifax (Nueva Escocia, Canadá).
 HMS Mars, navío de línea británico botado en 1759 y vendido en 1784. 
 HMS Mars, navío holandés de 32 cañones, capturado durante la Cuarta Guerra anglo-neerlandesa en 1781 en las Indias Occidentales. Fue vendido en 1783. Fue enviado a las Indias Orientales, hundiéndose en su viaje inaugural para la Compañía Británica de las Indias Orientales.
 , navío de línea británico de 74 cañones y botado en 1794. Participó en la batalla de Trafalgar de 1805. Fue vendido en 1823. 
 , fue un navío de línea de segunda clase armado con 80 cañones, fue botado en 1848, se le dotó de propulsión por máquina de vapoer y hélice, y fue vendido en 1929. Entre 1869 y 1929 sirvió como buque escuela.
  fue un acorazado de clase Majestic botado en 1896. Sirvió como buque de guardia y transporte durante la Segunda Guerra Mundial y fue vendido en 1921.
 HMS Mars debería haber sido un crucero de clase Minotaur, pero fue cancelado en 1946.
 Un portaaviones de clase Colossus fue nombrado HMS Mars en 1942, pero fue renombrado antes de su botadura  en 1944.

Nombres de buques británicos